Войвож (устар. Чёльган) — река в России, протекает по Усть-Куломскому району Республики Коми. Устье реки находится в 2 км по правому берегу реки Косью. Длина реки составляет 11 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Вычегда от истока до города Сыктывкар, речной подбассейн реки — Вычегда. Речной бассейн реки — Северная Двина.

Код объекта в государственном водном реестре — 03020200112103000014008.

Примечания 

Реки Усть-Куломского района
Бассейн Вычегды